

Personnalités 

 Cameron Smith (1983-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Cameron Smith (1993-), golfeur australien ;
 Cameron Smith (1995-), footballeur écossais ;
 Cameron Smith (1998-), joueur de rugby à XIII anglais;